Orm bruges i flere betydninger:

 Orm er et dyr. Se Orm eller Slange.
 Orm (navn) - er et drengenavn afledt af navnet Gorm.
 Hudorm
 orm (datalogi) - Indenfor IT er en orm et (som regel) ondsindet program, som søger at udbrede sig til så mange computere som muligt, ofte via e-mail.
 drage (orm)
 ORM en programmeringsteknik til at konvertere data mellem objekter i et programmeringssprog og en relationel database.
 ORM (band) et dansk black metal-band

Se også 
 Ormen - flertydig.